

Pessoas
Jimmy Bullard
Edward Crisp Bullard

Localidades
Bullard (Texas)

Desambiguação